Movimento per il Cambiamento Democratico – partito dello Zimbabwe fondato nel 1999
Movimento per il Cambiamento Democratico – partito dello Zimbabwe fondato nel 2005 per scissione dal precedente